Zdole je ime več naselij v Sloveniji:
 Zdole, občina Kozje
 Zdole, občina Krško

Naselja v Sloveniji